Dějiny umění mohou být:

 dějiny umění – dějinách uměleckých slohů jako celek
 dějiny umění (obor) – vědecká disciplína
 Dějiny umění (kniha) – mnohosvazková encyklopedie umění, původně od Josého Pijoana, přeložena též do češtiny
 Dějiny umění (Simpsonovi) – díl seriálu Simpsonovi